Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego (1815) – organ władz rosyjskich w tworzonym Królestwie Polskim (kongresowym)|Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego 
 Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego (1830) – organ władz Niepodległego Królestwa Polskiego w czasie powstania listopadowego
 Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego (1831-1832) – organ władz rosyjskich w odbitym po powstaniu listopadowym Królestwie Polskim (kongresowym)